Okręty US Navy o nazwie USS „Patapsco”

 USS „Patapsco” (1799) był slupem. Pierwotna nazwa USS „Chesapeake” została zmieniona podczas budowy.
 USS „Patapsco” (1806) 
 USS „Patapsco” (1812)
 USS „Patapsco” (1863) był monitorem z okresu wojny secesyjnej.
 USS „Patapsco” (AT-10) był okrętem prototypowym swojego typu holowników. W służbie w latach 1911-1936.
 USS „Patapsco” (AOG-1) był okrętem prototypowym swojego typu zbiornikowców. W służbie w czasie II wojny światowej, wojny koreańskiej i wietnamskiej.

Patapsco